Прабху Дева (; род. 3 апреля 1973 года) — индийский , ,  и , занятый в индустриях кино на тамильском, телугу и хинди языках.

Биография 
Его отец — южно-индийский хореограф , а братья — хореографы  и . Прабхудева впервые появился на экране в музыкальном номере на песню «Panivizhum Iravu» в тамильском фильме  1986 года. Затем он работал в подтанцовке, а в 1989 году впервые выступил как хореограф в фильме . Как актёр он дебютировал в фильме  (1994). Мелодрама , в которой помимо главной роли, он занимался также хореографией, принесла ему Национальную кинопремию.

Прабхудева играл также в фильмах на телугу, каннада, хинди и малаялам. А в 2005 году вышел его первый режиссёрский проект , снятый на языке телугу, который принёс ему премию Filmfare Awards South.
Годом ранее он был награждён Nandi Awards за лучшую хореографию в фильме ,
а также Filmfare Awards и Национальной кинопремией за хореографию в фильме .

Личная жизнь 
Женат на Рамлатхе, которая затем сменила имя Латха. У супругов родилось трое сыновей: однако старший Вишал умер от рака в 2008 году. В 2010 году Латха подала петицию в суд, требуя вернуть мужа, жившего с актрисой Наянтарой, в семью. В 2012 году Наянтара объявила о разрыве отношений. Дева переехал в Мумбаи и поселился в Green Acres, бывшей резиденции Бони Капура.

Фильмография

В качестве режиссёра

В качестве актёра

В качестве танцора

Примечания 

Режиссёры кино на телугу
Режиссёры кино на тамильском языке
Режиссёры кино на хинди
Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards
Лауреаты Filmfare Awards South
Лауреаты Nandi Awards